Челлендж-Лига 2016/2017 — 14-й сезон Челлендж-лиги. Он начался 23 июля 2016 года и закончился 3 июня 2017 года. По итогам предыдущего сезона лигу покинула «Лозанна», вышедшие в Суперлигу, а также «Биль-Бьенн», снявшийся по ходу того чемпионата. Их заменили «Цюрих», занявший 10-е место в Суперлиге, а также «Серветт», победитель Первой лиги Промоушен.

Турнирная таблица 

Челлендж-лига
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Спорт в Швейцарии в 2017 году